Poa - gênero botânico
 POA - código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre
 Portable Object Adapter - objeto do CORBA
 Prison Officers Association - sindicato do Reino Unido
 Programação orientada a aspecto
Poá (água mineral)
Estação Poá

Localidades

Poá 
Porto Alegre - cujo acrônimo é POA

Desambiguações de siglas